Hoper — кодова назва мікроархітектури графічних процесорів, розробленої Nvidia в якості наступника архітектури Ampere, яка була випущена в 2022 році. Вона названа на честь Ґрейс Мюррей Гоппер () — американської вченої у галузі комп'ютерних наук та контр-адмірала військово-морських сил США, що була одною з перших програмістів комп'ютера Марк I.

Спроможності 

Порівняльна таблиця GP100, GV100, GA100 та GH100

Матриця порівняння підтримки точності обчислень  

Позначення:
 FPnn: floating point with nn bits
 INTn: integer with n bits
 INT1: binary
 TF32: TensorFloat32
 BF16: bfloat16

Порівняння потужностей декодування

Примітки 

ШІ-прискорювачі